Ла Палма, Рестауранте има више значења:

 Ла Палма, Рестауранте (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма, Рестауранте (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику